Бертран () — фамилия и мужское имя французского происхождения:

Фамилия 
 Бертран, Адриан (1888—1917) — французский писатель и журналист, лауреат Гонкуровской премии за роман «Зов земли».
 Бертран, Александр Жак Франсуа (; 1795—1831) — французский физик и физиолог.
 Бертран, Александр Луи Жозеф (1820—1902) — французский археолог.
 Бертран, Алоизиюс (1807—1841) — французский поэт-романтик.
 Бертран, Анри Гасьен (1773—1844) — наполеоновский генерал.
 Бертран, Антуан (род. 1977) — канадский актёр театра и кино.
 Бертран, Габриэль Эмиль (1867—1962) — французский биохимик, иностранный член-корреспондент АН СССР.
 Бертран, Гильом (ум. 1063/1067) — граф Прованса и Форкалькье с 1050/1054, второй сын графа Прованса Фулька Бертрана и Эдьдиарды (Хильдегарды) Эвезы.
 Бертран, Гюстав (1896—1976) — сотрудник французской военной разведки, известный существенным вкладом во взломе немецкой шифровальной машины «Энигмы».
 Бертран, Джордж (более известна как Джорджина Байер; 1957—2023) — актриса, политик, первая в мире открытая транссексуалка-депутат в парламенте.
 Бертран, Жозеф — французский ватерполист и пловец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900 года.
 Бертран, Жозеф Луи Франсуа (1822—1900) — французский математик.
 Бертран, Жюли Виннефред (1891—2007) — канадская долгожительница.
 Бертран, Клод (1917—2014) — канадский нейрохирург, компаньон ордена Канады.
 Бертран, Ксавье (род. 1965) — французский политический деятель, депутат Национального собрания Франции.
 Бертран, Леон (1869—1947) — французский геолог.
 
 Бертран, Людовик (1526—1581) — католический святой, миссионер из ордена доминиканцев, «апостол Южной Америки».
 Бертран, Марк (род. 1982) — испанский футболист, защитник «Осасуны».
 Бертран, Марсель Александр (1847—1907) — французский геолог, иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук.
 Бертран, Маршелин (урождённая Марша Линн Бертран; 1950—2007) — американская киноактриса и кинопродюсер.
 Бертран, Наташа (род. 1992) — американская журналистка.
 Бертран, Оливия (род. 1989) — известная французская горнолыжница, участница Олимпийских игр.
 Бертран, Поль (1879—1944) — французский палеонтолог.
 Бертран, Франсуа (известный как сержант Бертран) (1822—?) — французский солдат, некросадист и некрофил.
 Бертран, Фридрих Оскар (1824—?) — немецкий агроном.
 Бертран, Фульк (ум. 1050/1054) — граф Прованса с 1018, маркиз Прованса после 1037, граф Форкалькье.
 Бертран, Шарль (род. 1991) — французский профессиональный хоккеист.
 Бертран, Эмиль (1844—1909) — французский инженер, геолог и минералог.
 Бертран, Эмманюэль (род. 1973) — французская виолончелистка.
 Бертран, Эрик (род. 1994) — ивуарийский защитник клуба «Вильярреал» и сборной Кот-д’Ивуара.

Составные фамилии 
 Бертран де Мольвиль, Антуан Франсуа (Antoine François Bertrand de Molleville; 1744—1818) — французский морской министр, советник Людовика XVI.
 Артюс-Бертран, Ян (род. 1946) — французский фотограф.
 Бертран-Деман, Жан-Поль (род. 1952) — французский футболист, вратарь.

Имя 
 
 
 
 Бертран IV де Бо (фр. Bertrand IV des Baux, ум. 1314) — принц Оранский с 1282.
 Бертран VI де Бо (фр. Bertrand VI des Baux, ум. 1347) — сеньор де Куртезон с 1331/1332.
 Бертран VI де Ла Тур-д'Овернь (1417—1497) — граф Оверни с 1461, титулярный граф Булони в 1461—1477, граф Лорагэ с 1477.
 Бертран Артур Уильям Рассел (англ. Bertrand Arthur William Russell, 1872—1970) — английский математик, философ, и общественный деятель.
 Бертран Блие (фр. Bertrand Blier, 1936) — французский кинорежиссёр и сценарист.
 Бертран Гашо (фр. Bertrand Gachot, род. 1962) — бельгийский автогонщик, участник автогонок Формула-1.
 Бертран Голдберг (англ. Bertran Goldberg, 1913—1997) — американский архитектор, глава чикагской фирмы «Бертран Голдберг энд ассошиитс».
 Бертран де Билли (фр. Bertrand de Billy, род. 1965) — французский дирижёр.
 Бертран де Бланшфор (фр. Bertrand de Blanchefort, ок. 1109—1169) — Великий магистр ордена Храма с конца 1156 по 1169.
 Бертран де Борн (около 1140—около 1215) — средневековый прованский поэт-трубадур.
 Бертран Деланоэ́ (фр. Bertrand Delanoë, род. 1950) — мэр Парижа с 18 марта 2001.
 Бертран Дюгеклен (фр. Bertrand Du Guesclin, 1320—1380) — коннетабль Франции в 1370—1380 гг., выдающийся военачальник Столетней войны.
 Бертран Канта (фр. Bertrand Cantat, род. 1964) — музыкант, поэт, бывший лидер и вокалист французской рок-группы Noir Desir.
 Бертран Клозель (фр. Bertrand Clauzel, 1772—1842) — французский маршал, сражался как под знаменами республики, так и империи.
 Бертран Тавернье (фр. Bertrand Tavernier, род. 1941) — французский кинорежиссёр и сценарист.
 Бертран Тулузский — граф Тулузы с 1105 года, граф Триполи с 1109 года.
 Бертран Франсуа Маэ де Лабурдонне (фр. Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais, 1699—1753) — французский мореплаватель.
 Жан-Бертран Аристид (род. 1953) — бывший президент Гаити.
 Луи-Бертран Кастель (фр. Louis Bertrand Castel, 1688—1757) — французский учёный.

Топоним 
 Барневиль-ла-Бертран — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Бертран — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Бертран — озеро на юге Чили.
 Мон-Бертран — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.

Прочее 
 Роберт и Бертран — польская музыкальная комедия по водевилю Яна Нестроя, черно-белый фильм 1938 года.
 Сержант Бертран — пятый (третий из распространявшихся) студийный альбом свердловской рок-группы Апрельский марш.
 Пластик Бертран (настоящее имя — Роже Аллан Франсуа Журе) — бельгийский музыкант, продюсер, издатель и телеведущий.

См. также 
 Задача Бертрана
 Модель Бертрана
 Парадокс Бертрана (экономика)
 Постулат Бертрана
 Бертрам

Примечания